Als Lindbladia  bezeichnet man

 eine Gattung der Schleimpilze, siehe Lindbladia (Schleimpilze)
 einen Asteroid, siehe (1448) Lindbladia